Herb Józefowa (powiat otwocki)
 Herb Józefowa (powiat biłgorajski)